Grønborg ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Grønborg (* 1962), dänischer Segler
 Jesper Grønborg (* 1984), dänischer Fußballspieler
 Rasmus Grønborg Hansen (* 1986), dänischer Fußballspieler